Католицизм в Германии () — одна из двух (наряду с евангелической) крупнейших и старейших христианских конфессий в Германии. В январе 2013 года насчитывалось 24.170.745 прихожан, что соответствует 29,9 % населения. Существует 27 епархий (20 епархий и 7 архиепархий). Все диоцезы сгруппированы в семь церковных провинций.

История

Католицизм в германских провинциях Римской Империи 
Первые католические епархии на территории современной Германии возникли сразу после превращения христианства в государственную религию Римской Империи — это были епархии Кёльна (провинция Германия II), Майнца, Вормса, Шпайера (провинция Германия I), Трира (провинция Белгика I) и Аугсбурга (Провинция Реция II).

Католицизм в Королевстве Франков и Франкской Империи 
В 582 году из Виндонисы епископальная кафедра была перенесена в Констанц — на земли швабов, в 741 году на присоединённых землях Тюрингов возникла Епархия Айхштетта, год спустя в собственно Франконии — Епархия Вюрцбурга. В 745 году была создана Митрополия Майнца, в которую вошли Епархия Майнца (ставшая архиепархией), епархии Аугсбурга, Вормса, Шпайера, Кура (основана за несколько десятилетий до распада Римской Империи), Констанца, Страсбурга (возникла после распада Римской Империи), Айхштетта и Вюрцбурга. В 739 году после крещения Баварии были созданы Митрополия Зальцбурга в составе Архиепархии Зальцбурга, епархий Пассау, Регенсбурга и Фрайзинга. В 757 году была создана Митрополия Трира в которую вошли епархии Трира (ставшая Архиепархией), Меца, Вердена и Туля (все три созданы ещё период существования Римской Империи. После завоевания саксов на их землях было созданы Фердена в 775 (включена в Митрополию Майнца), Оснабрюка в 783 году и Бремена в 787. В 795 году была создана Митрополия Кёльна в которую вошли епархии Кёльна (стала архиепархией), Льежа (создана ещё в период существования Римской Империи) и Утрехта (создана в 685 году, две последние были в 1559 году выделены в Митрополию Утрехта). В IX в. на землях саксов создаются новые епархии — Миндена в 801, Хальберштадта в 804, Мюнстера в 805, Падерборна в 806 и Хильдесхайма в 815 году.

Католицизм в Священной Римской Империи 

После завоевания полабских славян в 968 году была создана Митрополия Магдебурга в составе Архиепархии Магдебурга, епархий Бранденбурга, Хафельберга, Наумбурга и Мерзебурга, одновременно была создана Епархия Мейссена и Епархия Любека, первая осталась в непосредственном подчинении Святого Престола, вторая позднее включённую в Митрополию Бремена вместе с епархиями Бремена (с 909 года — архиепархия), Шверина (основана в 992 году) и Ратцебурга (основана в 1051 году). В 1007 году из епархий Айхштета и Вюрцбурга была выделена епархия Бамберга в непосредственном подчинении Святого Престола.

Таким образом структура католической церкви в Королевстве Германия принял следующий вид:
 Митрополия Кёльна
 Архиепархия Кёльна
 Епархия Миндена
 Епархия Мюнстера
 Епархия Льежа
 Епархия Оснабрюка
 Епархия Утрехта
 Митрополия Трира
 Архиепархия Трира
 Епархия Меца
 Епархия Вердена
 Епархия Туля
 Митрополия Майнца
 Архиепархия Майнца
 Епархия Аугсбурга
 Епархия Хура
 Епархия Айхштетта
 Епархия Хальберштадта
 Епархия Хильдесхайма
 Епархия Констанца
 Епархия Падерборна
 Епархия Шпайера
 Епархия Страсбурга
 Епархия Фердена
 Епархия Вормса
 Епархия Вюрцбурга
 Митрополия Зальцбурга
 Архиепархия Зальцбурга
 Епархия Брессаноне
 Епархия Кимзее
 Епархия Фрайзинга
 Епархия Гурка
 Епархия Лаванта
 Епархия Пассау
 Епархия Регенсбурга
 Епархия Зеккау
 Епархия Вены
 Епархия Винер-Нойштадта
 Митрополия Бремена
 Архиепархия Бремена
 Епархия Любека
 Епархия Ратцебурга
 Епархия Шверина
 Митрополия Магдебург
 Архиепархия Магдебурга
 Епархия Бранденбурга
 Епархия Хафельберга
 Епархия Мерзебурга
 Епархия Наумбурга
 Епархия Бамберга
 Епархия Мейссена

Аугсбургский религиозный мир (1555) и Вестфальский мир (1648) заложили основу разделению Германии на две зоны — католическую и лютеранскую. Полностью прекратили своё существование митрополии Бремена, Магдебурга, Кёльна, епархии Миндена, Мейссена и Каммина. Вместо них в 1667 году был создан Апостольский викариат Северной Германии, в XVIII веке из него был выделен Апостольский викариат Саксонии.

Католицизм в Германском союзе, Северо-германском союзе и Германской Империи (1815—1919) 

В 1801 году церковные провинции Майнца и Трира были упразднены. В 1821 году из Митрополии Зальцбурга была выделена Митрополия Фрайзинга в составе епархий Фрайзинга (стала архиепархией), Регенсбурга и Пассау, а также епархия Аугсбурга из бывшей Митрополии Майнца, из последней также была выделена Митрополия Бамберга в составе епархий Айхштетта, Вюрцбурга, Шпайера, а также епархии Бамберга, ставшей архиепархией, епархия Падерборна перешла в Митрополию Кёльна, позднее (в 1867 году) были основаны Фульдская конференция епископов (Fuldaer Bischofskonferenz) (в 1965 году была переименована в Немецкую конференцию епископов (Deutsche Bischofskonferenz)), объединившая все католические епархии Германии и Фрайзингская конференция епископов (Freisinger Bischofskonferenz), объединившая католические епархии Баварии (в 1873—1933 гг. они не принимали участия в Фульдской конференции епископов). Таким образом структура католической церкви приняла следующий вид:
 Митрополия Мюнхена
 Архиепархия Мюнхена и Фрайхинга (Бавария)
 Епархия Аугусбурга
 Епархия Регенсбурга
 Епархия Пассау
 Митрополия Бамберга (Бавария)
 Архиепархия Бамберга
 Епархия Айхштета
 Епархия Вюрцбурга
 Епархия Шпайера
 Митрополия Кёльна
 Архиепархия Кёльна (Рейнская провинция)
 Епархия Трира (Рейнская провинция)
 Епархия Мюнстера (Вестфалия)
 Епархия Падерборна (Вестфалия)
 Митрополия Фрайбурга
 Архиепархия Фрайбурга (Баден)
 Епархия Роттенбурга (Вюртемберг)
 Епархия Майнца (Гессен-Дармштадт)
 Епархия Лимбурга (Нассау)
 Епархия Фульды (Гессен-Кассель)
 Митрополия Гнезно
 Архиепархия Гнезно в персональной унии с Архиепархией Познани (Позен)
 Епархия Хельмно (Западная Пруссия)
 Епархии находящиеся в непосредственном подчинении Святого Престола
 Епархия Хильдесхайма (Ганновер)
 Епархия Оснабрюка (Ганновер)
 Епархия Вармии (кафедра во Фрауенбурге) (Восточная Пруссия)
 Епархия Бреслау (Силезия)
 Апостольская администратура Берлина (Бранденбург и Померания)
 Апостольский викариат Северной Германии (кафедра в Бремене) (Шлезвиг-Гольштейн, Мекленбург-Шверин и Мекленбург-Стрелиц)
 Апостольский викариат Саксонии (Саксония)

Католицизм в Веймарской республике и нацистской Германии (1919—1945) 
В 1921 году между Ватиканом и Германией были установлены дипломатические отношения, в 1925 году из Епархии Вроцлава была выделена Епархия Катовице, из Архиепархии Гнезно и Епархии Хельмно — Территориальная прелатура Шнайдемюля, из Епархии Хельмно — Епархия Гданьска, в 1929 году дипломатические отношения были установлены между Ватиканом и Пруссией, в 1929 году между ними был заключён конкордат, в 1930 году Апостольская администратура Берлина была преобразована в Епархию Берлина, епархия Бреслау (в 1821 году была выделена из Митрополии Гнезно в непосредственное подчинение Святого Престола) стала архиепархией, образовавшая совместно с епархиями Вармии (в 1821 году выделена из фактически уже несуществовавшей Митрополии Риги в непосредственное подчинение Святого Престола) и Берлина Митрополию Бреслау, Апостольский викариат Северной Германии также был упразднён его территория была присоединена к Епархии Оснабрюк, Епархия Падерборна стала Архиепархией, образовавшая совместно с епархиями Хильдесхайма и Фульды Митрополию Падерборна, Епархия Оснабрюка и Епархия Лимбурга были присоединена к Митрополии Кёльна:
 Митрополия Бамберга (Бавария)
 Архиепархия Бамберга
 Епархия Айхштета
 Епархия Вюрцбурга
 Епархия Шпайера
 Митрополия Мюнхена и Фрайзинга (Бавария)
 Архиепархия Мюнхена и Фрайзинга
 Епархия Регенсбурга
 Епархия Пассау
 Епархия Аугсбурга
 Митрополия Фрайбург
 Архиепархия Фрайбурга (Баден)
 Епархия Роттенбург-Штутгарта (Вюртемберг)
 Епархия Майнца (Гессен)
 Митрополия Кёльна
 Архиепархия Кёльна (Рейнская провинция)
 Епархия Мюнстера (Вестфалия)
 Епархия Трира (Рейнская провинция)
 Епархия Аахена (Рейнская провинция)
 Епархия Лимбурга (Гессен-Нассау)
 Епархия Оснабрюка (Ганновер, Шлезвиг-Гольштейн, Мекленбург-Шверин, Мекленбург-Стрелиц, Гамбург, Бремен, Любек, Шаумбург-Липпе)
 Митрополия Падерборна
 Архиепархия Падерборна (Вестфалия, Прусская Саксония, Анхальт, Липпе)
 Епархия Фульды (Гессен-Нассау и Тюрингия)
 Епархия Хильдесхайма (Ганновер)
 Митрополия Бреслау
 Архиепархия Бреслау (Нижняя Силезия и Верхняя Силезия)
 Епархия Берлина (Большой Берлин, Бранденбург и Померания)
 Епархия Вармии (Восточная Пруссия)
 Епархия Мейсена (Саксония)
 Территориальная прелатура Шнайдемюля (Позен-Западная Пруссия)

Католицизм в ГДР и ФРГ (1949—1990) 
В 1945 году католические епископы Вармии и Бреслау перенесли свои кафедры в ФРГ, оставшиеся канонники назначили епархиальных администраторов, вошедшие в Конференцию католических епископов Польши, аналогично часть канонников Епархии Берлина назначили епархиальных администраторов Каменя и Зелёна-Гуры, также вошедшие в Конференцию католических епископов Польши. В 1973 году из частей епархий Фульды, Падеборна, Оснабрюка, Вроцлава находившихся на территории ГДР были образованы апостольские администратуры Эрфурта, Магдебурга, Шверина и Гёрлица в 1976 году совместно с епархиями Берлина и Мейссена образовали Берлинскую конференцию епископов (Berliner Bischofskonferenz), одновременно в епархиях Вроцлава и Вармии были назначены регулярные епископы, а администратуры Зелёна-Гуры и Каменя были повышены до епархий. Таким образом католическая церковь в ГДР приняла следующую структуру:
 Епархия Берлина (Бранденбург, Берлин и Передняя Померания)
 Епархия Мейссена (Саксония)
 Апостольская администратура Эрфурта (Тюрингия)
 Апостольская администратура Магдебурга (Саксония-Анхальт)
 Апостольская администратура Шверина (Мекленбург)
 Апостольская администратура Гёрлица (Силезская Нижняя Лужица)

Католицизм в объединённой Германии (с 1990) 
В 1994 году апостольские администратуры Эрфурта, Магдебурга и Гёрлица были преобразованы в епархии, первые две вошли в состав Митрополии Падерборна, Берлинская конференция католических епископов самораспустилась, епархия Берлина стала архиепархией совместно с епархиями Дрездена-Мейссена и Гёрлица образовали Церковную провинцию Берлина, апостольская администратура Шверина была объединена с частью Епархии Оснабрюка в Архиепархию Гамбурга, образовавшую вместе с епархиями Оснабрюка и Хильдесхайма Митрополию Гамбурга.

Организационная структура 
Католическая церковь в Германии обладает статусом публично-правовой корпорации. Это означает, что она имеет право взимать со своих прихожан церковный налог. Согласно данным Конференции немецких епископов (Deutsche Bischofskonferenz), суммы, собранные в качестве церковного налога с прихожан, составляют бо́льшую часть бюджета католических епархий Германии.

Все католические архиепархии и епархии Германии объединены в Конференцию католических епископов Германии (Deutschen Bischofskonferenz), высший орган конференции - общее собрание (Vollversammlung), состоящее из всех епископов, коадъюторов и ауксилариев, между общим собранием - постоянный совет (Ständige Rat) (существует с 1974 года), состоящий только из епископов.

Церковные провинции и епархии

Представительства 
 Комиссариат немецких епископов (Kommissariat der deutschen Bischöfe)
 Комиссариат епископов в Баден-Вюртемберге (Kommissariat der Bischöfe in Baden-Württemberg)
 Комиссариат епископов в земле Берлин и земле Бранденбурге (Kommissariat der Bischöfe im Land Berlin und im Land Brandenburg)
 Комиссариат католических епископов в земле Гессен (Kommissariat der Katholischen Bischöfe im Lande Hessen)
 Комиссариат Архиепископов Берлина и Гамбурга в земле Мекленбург-Передняя Померания (Kommissariat der Erzbischöfe von Berlin und Hamburg)
 Комиссариат епископов Рейнланд-Пфальца (Kommissariat der Bischöfe Rheinland-Pfalz)
 Комиссариат епископов Шпайера и Трира в земле Саарланд (Kommissariat der Bischöfe von Speyer und Trier)
 Комиссариат епископов в Тюрингии (Kommissariat der Bischöfe in Thüringen)
 Католическое бюро Баварии (Katholische Büro Bayern)
 Католическое бюро Бремена (Katholische Büro Bremen)
 Католическое бюро Гамбурга (Katholische Büro Hamburg)
 Католическое бюро Нижней Саксонии (Katholische Büro Niedersachsen)
 Католическое бюро в Дюссельдорфе (Katholische Büro in Düsseldorf)
 Католическое бюро Саксонии (Katholische Büro Sachsen)
 Католическое бюро в Саксонии-Анхальт (Katholische Büro in Sachsen-Anhalt)
 Католическое бюро Киля (Katholische Büro Kiel)

Монашество 
 Баварская бенедиктинская конгрегация (Bayerische Benediktinerkongregation)
 Верхненемецкая конгрегация цистерцианцев (Oberdeutsche Zisterzienserkongregation), на территории Германии расположены:
 Швабская провинция (Schwäbische Provinz)
 Франконская провинция (Fränkische Provinz)
 Баварская провинция (Bayerische Provinz)
 Немецкая францисканская провинция (Deutsche Franziskanerprovinz)
 Доминиканская провинция Тевтония (Dominikanerprovinz Teutonia)
 Южно-немецкая доминиканская провинция (Süddeutsch-österreichische Dominikanerprovinz)
 Немецкая провинция кармелитов (Deutsche Provinz der Karmeliten)
 Немецкая провинция паулинов

Примечания

Ссылки 
 Die «Deutsche Bischofskonferenz» im Internet
 Nachrichten aus dem katholischen Deutschland
 Portal der katholischen Kirche in Deutschland